Влади́мир Я́ковлевич Шаи́нский (12 декабря 1925, Киев, Украинская ССР, СССР — 25 декабря 2017, Сан-Диего, Калифорния, США) — советский и российский композитор, пианист, певец, скрипач, музыкальный педагог; народный артист РСФСР (1986), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Ленинского комсомола (1980).

Известен как автор множества популярных песен и песен для детей, в том числе музыки для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену.

Биография 
Родился 12 декабря 1925 года в Киеве в еврейской семье. С 1936 года занимался по классу скрипки в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, однако начавшаяся Великая Отечественная война прервала учёбу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент. Продолжил музыкальное образование в Ташкентской консерватории, в которой учился до призыва в ряды РККА в 1943 году. Проходил военную службу в полку связи в Средней Азии, там же начал писать музыку.

После войны в 1945 году поступил в Московскую консерваторию имени П. И. Чайковского на оркестровый факультет, параллельно подрабатывая скрипачом в ресторане. С 1949 года по 1952 год работал скрипачом в оркестре Леонида Утёсова. Затем преподавал игру на скрипке в музыкальной школе (1952—1954), а в период с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором и музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

В 1962—1965 годах обучался на композиторском факультете Азербайджанской государственной консерватории имени У. Гаджибекова в классе народного артиста СССР К. А. Караева.

Шаинский самолично пришёл в эстрадную редакцию фирмы «Мелодия» и в качестве пробного задания сочинил «Антошку». В начале 70-х произведения «Голубой вагон» и «Учат в школе» обретают всесоюзную известность. Шаинский становится самым востребованным детским композитором и соавтором шлягеров («А он мне нравится», «Когда цвели сады», «Травы-травы», «Не плачь, девчонка», «Идёт солдат по городу» и др.).

Владимир Шаинский является автором «Гимна КВН».

Композитор жил и работал в Москве до 2000 года. С 2000 года жил в Израиле (Ашдод), в 2004 году переехал в США (Сан-Диего, Калифорния), где получил вид на жительство, где написал музыку к двум американским мюзиклам. Имел двойное гражданство — Российской Федерации и Израиля. При этом маэстро отмечал: «В основном я всё-таки пишу для России. При всём желании, что бы я там ни выкамаривал, но всё равно — для России».

Владимир Шаинский был болен раком мочевого пузыря, перенёс несколько операций (в том числе основную по онкологии в 2008 году).

Смерть 
Владимир Яковлевич Шаинский скончался в два часа ночи 25 декабря 2017 года на 93-м году жизни, после продолжительной болезни в больнице Сан-Диего (Калифорния, США), куда его госпитализировали 15 декабря. Соболезнования родным и близким композитора выразили, в числе других, президент Белоруссии Александр Лукашенко, тогдашний министр культуры России Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.

Изначально сообщалось о планах похоронить Владимира Шаинского в США. Но позднее представители Министерства культуры России и вдова композитора достигли договорённости о его захоронении в России. Прощание и гражданская панихида с Владимиром Шаинским состоялись в Московском доме композиторов 22 января 2018 года. Похоронен на Троекуровском кладбище (участок 21), где 10 июня 2021 года открыт памятник.

Семья 
 Отец — Яков Борисович (Янкель-Йосель Борухович) Шаинский, инженер-химик, заведующий лабораторией в ВНИИ ГИПРОКаучук, автор научных трудов.
 Мать — Ита Менделевна Шаинская (1898—1971), микробиолог, работала научным сотрудником Киевского института микробиологии и эпидемиологии; автор научных трудов.
Трижды был женат:
 Первая жена — Ася Бахиш-кызы Султанова (1923—2021), композитор.
 Вторая жена — Наталья Васильевна Шаинская (6 января 1950—9 мая 2020), умерла от COVID-19, работая медсестрой.
 Сын — Иосиф Владимирович Шаинский (род. 21 октября 1971), окончил МИРЭА, работает программистом.
 Внучка — Алиса Иосифовна Шаинская (род. 26 сентября 2011 в Москве).
 Внук — Марк Иосифович Шаинский (род. 6 декабря 2015 в Израиле).
 Третья жена — Светлана Владимировна Шаинская (род. 25 мая 1966).
 Сын — Вячеслав Владимирович Шаинский (род. 15 июня 1987), звукорежиссёр, окончил Институт современного искусства. Живёт и работает в Москве.
 Дочь — Анна Владимировна Шаинская (род. 1991), окончила Калифорнийский университет в Беркли.

Общественная деятельность 
 член Союза композиторов СССР (1966—1991)
 член Союза кинематографистов СССР (1974—1991)
 член Правления Центрального дома работников искусств (1972—2017)
 член Правления и Президиума Российского детского фонда с момента его основания в 1987 году
 член Московского фонда мира (1987—2017)
 президент Фонда памяти композитора Арно Бабаджаняна (1998—2017)
 28 июня 2005 подписал письмо в поддержку приговора бывшим руководителям «ЮКОСа»
 член партии «Единая Россия»

Творчество 

Шаинский работал в различных музыкальных жанрах. Первыми произведениями композитора стали струнный квартет, написанный в 1963 году ещё в консерватории, и симфония, созданная в 1965 году. Позднее сочинил оперу для детей «Трое против Марабука» (1974 г.), несколько мюзиклов:
 «Аз, Буки, Веди» (1975, либретто и стихи Михаила Пляцковского),
 «Путешествие Нильса» (1984, по сказке Сельмы Лагерлёф, стихи Роберта Рождественского),
 «Восьмое чудо света» (1985),
 «Лифт» (1987),
 «Джельсомино и пираты» (1988, либретто и стихи А. Гангова),
 «По сказкам и континентам» (1989),
 «Рэкет» (1993, либретто и стихи А. Гангова),
 «Жених для приданого» (1994, либретто и стихи А. Гангова).

Написал музыку к ряду песен на стихи советских поэтов на идише, в частности Иосифа Керлера, Мойше Тейфа и Арона Вергелиса. Как признавался композитор, многие его мелодии навеяны клезмером. Кроме того, в мелодиях и аранжировке его песен заметно влияние венской классической школы.

Наибольшую же известность Шаинскому принесли созданные им мелодии для популярных художественных и мультипликационных фильмов. Среди них кинокартины «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», документальный фильм «Шаги истории», мультфильмы «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», музыкальные сказки «2 × 2 = 4», «Площадь картонных часов» и многие другие. Песни Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк из мультфильмов Романа Качанова стали любимыми для нескольких поколений взрослых и детей.

Владимир Шаинский написал более 300 песен, многие из которых стали популярными (в скобках указаны авторы слов):
 «А в Подмосковье» (Э. Успенский) — исп. Майя Кристалинская, Игорь Крутой
 «А лес стоит загадочный» (В. Фельдман) — исп. Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Галина Ненашева
 «А он мне нравится» (А. Жигарев) — исп. Анна Герман, Эдита Пьеха, Юлия Михальчик, Марина Девятова
 «А я люблю» (В. Харитонов) — исп. Вадим Мулерман, Эдуард Хиль
 «Аджимушкай» (Б. Дубровин) — исп. Сергей Захаров, «Хор Турецкого»
 «Ах, Наташа!» (Л. Ошанин) — исп. Аида Ведищева, Валентина Толкунова, Виктор Рыбин
 «Багульник» (И. Морозов) — исп. Юрий Петерсон, Тамара Миансарова, Верка Сердючка
 «Белые крылья» (В. Харитонов) — исп. Валерий Ободзинский, ВИА «Пламя», Сергей Кочемазов, Иосиф Кобзон, Леонид Сметанников, Михаил Иноземцев, Михаил Поплавский, Валерий Дурандин, группа «Дюна», Анна Герман
 «Берёза белая» (Л. Овсянникова) — исп. Лаки Кесоглу, Лев Лещенко
 «Бумажный голубь» (Р. Губин) — исп. Владимир Шаинский, Нина Савичева, «Бурановские бабушки»
 «Будет завтра лучше, чем вчера» (В. Алёнин) — исп. Мария Пахоменко, Григорий Лепс
 «Весёлый марш» (В. Харитонов) — исп. Юрий Гуляев, Эдуард Хиль, Елена Терлеева
 «Взрослые и дети» (М. Танич) — исп. Ирина Муравьёва, «Непоседы», Борис Моисеев
 «Глубина» (Ю. Энтин) — исп. Вера Васильева и Михаил Пуговкин
 «Гололёд» (М. Пляцковский) — исп. Людмила Зыкина, Владимир Макаров, Маша Распутина
 «Две звезды» (Б. Дубровин) — исп. Владимир Шаинский, Николай Соловьёв
 «Детектив» (М. Танич) — исп. Тынис Мяги, Карина Кокс
 «Детство» (А. Осипова) — исп. Нина Бродская, Вадим Мулерман, Аида Ведищева
 «Дорога железная» (М. Пляцковский) — исп. ВИА «Пламя», Геннадий Ветров
 «Дрозды» (С. Островой) — исп. Эмиль Горовец, Анатолий Александрович, Геннадий Белов, ВИА «Песняры», Иосиф Кобзон, Алла Пугачёва, квартет «Гая», Лаки Кесоглу, Геннадий Каменный
 «Дружба — Фройндшафт» (В. Урин) — исп. ВИА «Самоцветы», была популярна в ГДР
 «Если мы войну забудем» (Р. Рождественский) — исп. Иосиф Кобзон, Владимир Шаинский, Юрий Антонов
 «Если станешь песней» (М. Пляцковский) — исп. Эмиль Горовец, Нелли Богуславская, Анита Цой
 «Есть посёлок такой» (М. Пляцковский) — исп. Владимир Макаров, «Дискотека Авария»
 «Женские руки» (Р. Гамзатов) — исп. Лев Лещенко, Андрей Губин
 «Идут по БАМу поезда» (Р. Рождественский) — исп. Иосиф Кобзон, Олег Газманов
 «Идёт солдат по городу» (М. Танич) — исп. ВИА «Пламя», Лев Лещенко, «Блестящие», Алексей Гоман
 «Как бы мне влюбиться» (Б. Брянский) — исп. Аида Ведищева, Алла Пугачёва, Ирина Салтыкова, Лили Иванова
 «Когда растаяли снега» (М. Рябинин) — исп. Лев Лещенко, Сати Казанова
 «Когда цвели сады» (М. Рябинин) — исп. Анна Герман, Лада Дэнс, Анна Резникова, Татьяна Буланова, Зара, Галина Невара, Ю. Июль (на чувашском языке), Максим Чигинцев (гитара)
 «Колосок золотой» (И. Шаферан) — исп. ВИА «Пламя», «Ногу свело»
 «Лада» (М. Пляцковский) — исп. Вадим Мулерман, Мурат Насыров, Эдуард Хиль
 «Любви негромкие слова» (Б. Дубровин) — исп. Анна Герман, Муслим Магомаев, Елена Никитина, Галина Улётова, Галина Невара, Вероника Пегасий, Ирина Яскович
 «Мы начинаем КВН» (Б. Салибов) — исп. Владимир Шаинский, Ольга Орлова
 «На дальней станции сойду» (М. Танич) — исп. Геннадий Белов, ВИА «Пламя», «Самоцветы», «Гражданская оборона», Стас Костюшкин                                                                                                     
 «Наедине со всеми» (М. Рябинин) — исп. Валерий Леонтьев
 «Невеста» (М. Рябинин) — исп. Анна Герман, Мария Пахоменко с дочерью Натальей
 «Не плачь, девчонка» (В. Харитонов) — исп. Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Сергей Михалок, Хор Александрова
 «Небо детства» (Р. Казакова) — исп. Ольга Зарубина, Михаил Боярский и Андрей Разин
 «Ну почему ко мне ты равнодушна» (М. Матусовский) — исп. Андрей Миронов, Юрий Пузырёв
 «Обручальное кольцо» (М. Рябинин) — исп. ВИА «Лейся, песня», «Самоцветы», Любовь Успенская, Жасмин
 «Рассвет-чародей» (М. Пляцковский) — исп. Геннадий Белов, Валерий Меладзе, «Пламя», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения
 «Родительский дом» (М. Рябинин) — исп. Лев Лещенко, Ирина Лукьянова, Оксана Богословская, Ирина Яскович
 «Рыбка золотая» (М. Львовский) — исп. Евгений Головин, Владимир Шаинский, Елена Ваенга
 «Рябина» (В. Харитонов) — исп. София Ротару, группа Стаса Намина и Оксана Почепа
 «Смешной паренёк» (В. Аленин) — исп. Аида Ведищева
 «Столица комсомольских городов» (Ф. Чуев) — исп. Лев Лещенко, Николай Расторгуев
 «Травы, травы…» (И. Юшин) — исп. Геннадий Белов, Юрий Шевчук
 «Ты опоздал» (А. Жигарев) — исп. Анна Герман
 «Уголок России» (Е. Шевелёва) — исп. Валентина Толкунова, «Песняры», «Самоцветы»
 «Цыганский хор» (И. Резник) — исп. Алла Пугачёва
 «Через две зимы» (М. Пляцковский) — исп. Араик Бабаджанян, Юрий Богатиков, ВИА «Самоцветы», «Лейся, песня», Марина Хлебникова
 «Чёрный кофе» (А. Алшутов) — исп. Аида Ведищева
 «Я помню всё, а ты забудь» (А. Жигарев) — исп. Анна Герман
 «Я у мамы одна» (В. Харитонов) — исп. Лариса Мондрус

 «АБВГДейка» (Э. Успенский) — исполняют ВК «Аккорд», «Непоседы»
 «Антошка» (Ю. Энтин) — исполняют Мария Лукач, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист Сергей Парамонов)
 «Белые кораблики» (Л. Яхнин) — исполняет Клара Румянова
 «В мире много сказок» (Ю. Энтин) — исполняет Клара Румянова
 «Весёлая фуга» (вокализ) — исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения
 «Весёлая карусель» (Ю. Энтин) — исполняет Клара Румянова
 «Вместе весело шагать» (М. Матусовский) — исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Дима Голов)
 «Голубой вагон» (Э. Успенский) — исполняют Владимир Ферапонтов, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист Сергей Парамонов)
 «Дважды два — четыре» (М. Пляцковский) — исполняют Эдуард Хиль, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Миша Дульский)
 «Если б не было школ» (Ю. Энтин) — исполняет Ирина Муравьёва
 «Игра» (Р. Рождественский) — исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Дима Викторов)
 «Когда мои друзья со мной» (М. Танич) — исполняют Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист Дима Голов), «Непоседы», Лев Барашков
 «Крейсер „Аврора“» (М. Матусовский) — исполняют Мария Виноградова и мужской хор, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист Виталик Николаев) Хор Александрова (солист Евгений Беляев), Эдуард Хиль
 «Кузнечик» (Н. Носов) — исполняет младшая группа Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Андрей Орехов), Клара Румянова
 «Ловите крокодилов» (М. Танич) — исполняет Игорь Скляр
 «Наша мама» (В. Попков)
 «Не поётся птицам» (М. Пляцковский) — исполняет Олег Попов
 «Небылицы» (Ю. Энтин) — исполняют Владимир Винокур и детский хор «Весна», Владимир Шаинский и детский хор п/у сестер Радченко
 «Облака — белогривые лошадки» (С. Козлов) — исполняют Клара Румянова, Валерия, «Ключи»
 «Ожившая кукла» (С. Алиханов и А. Жигарев) — исполняет Екатерина Суржикова, Ирина Уварова, Марыля Родович, Наташа Королёва
 «Первоклашка» (Ю. Энтин) — исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солисты — Оля Королькова и Саша Федорко)
 «Песенка крокодила Гены» (А. Тимофеевский) — исполняют Владимир Ферапонтов, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Серёжа Парамонов)
 «Песенка мамонтёнка» (Д. Непомнящая) — исполняет Клара Румянова
 «Песенка о ремонте» (М. Пляцковский)
 «Песенка про моржей» (И. Шаферан)
 «Песенка рыжехвостенькой» (М. Пляцковский) — исполняет Алла Пугачёва
 «Песенка строителей» (Э. Успенский)
 «Песенка Ослика» (Е. Лемехова) — исполняет Т. Веселкина
 «Песенка Бабочки» (Е. Лемехова) — исполняет Э. Блёданс
 «Песенка Крокодила» (Е. Лемехова) — исполняет А. Никулин
 «Песенка Мамы» (Е. Лемехова) — исполняет И. Зайцева
 «Песенка Барсука» (Е. Лемехова) — исполняет В. Бадов
 «Песенка Гусеницы» (Е. Лемехова) — В. Пьер-Мари
 «Песня Чебурашки» (Э. Успенский) — исполняет Клара Румянова
 «Песня Шапокляк» (Э. Успенский) — исполняет Ирина Мазинг
 «Песня бобрят» (Ю. Энтин)
 «Песня о Володе Дубинине» (Н. Олев) — исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Серёжа Парамонов)
 «Песня о цирке» (М. Пляцковский) — исполняет Олег Попов
 «Песня про папу» (М. Танич) — исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Дима Викторов)
 «Пионеры-пионерия» (М. Пляцковский) — исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения
 «По секрету всему свету» (М. Танич) — исполняет Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Дима Викторов)
 «Пропала собака» (А. Ламм) — исполняют Людмила Гурченко и Лена Могучева, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солистка — Лена Могучева)
 «Радионяня» (Э. Успенский) — исполняют Александр Лившиц и Александр Левенбук
 «Рассвет-чародей» (М. Пляцковский) — исполняют Геннадий Белов, ВИА «Пламя», Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солистка — Марина Самышкина)
 «Улица Сезам» (Ю. Энтин)
 «Улыбка» (М. Пляцковский) — исполняют Клара Румянова, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист Серёжа Парамонов)
 «Фотокарточка „Артека“» (М. Пляцковский)
 «Чему учат в школе» (М. Пляцковский) — исполняют Эдуард Хиль, Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения (солист — Миша Дульский)
 «Чунга-Чанга» (Ю. Энтин) — исполняют Аида Ведищева и Анатолий Горохов
 «Колобок» — исполняют Лариса и Валерий Панковы, детский хор (оригинальная песня «Чунга-Чанга» — из мультфильма «Катерок»): рекламу транслировали в 90-х и 2000-х годах

Дискография 
Диски-гиганты (LP), выпущенные всесоюзной фирмой грампластинок «Мелодия»:

1975 — «Владимир Шаинский. Песни»

1978 — «В. Шаинский. Всем, всем, всем… Песни для детей»

1982 — «Песни моей души. Владимир Шаинский»

1985 — «Владимир Шаинский. Аз, Буки, Веди… Музыкальная комедия».

Библиография 
Сборники песен

Фильмография

Композитор 

Музыка к мультфильмам
  — Антошка
 1969 — Что такое хорошо и что такое плохо
 1969 — Ну, погоди!
 — Катерок
 1970 — Бобры идут по следу
 1970 — Маленькие недоразумения
  — Чебурашка
 1971 — Снежные люди
 1971—1973 — Приключения Незнайки и его друзей
  — Мама
  — Аврора
 1973 — Песня о дружбе
  — Шапокляк
 1974 — Крошка Енот
  — 38 попугаев
 1976 — Незнайка в Солнечном городе. Превращения начинаются
  — Бабушка Удава
 1977 — Как лечить Удава
 1977 — Куда идёт Слонёнок
  — Привет Мартышке
 1978 — Кто получит ананас?
  — Трям! Здравствуйте!
  — Однажды утром
 1981 — Мама для мамонтёнка
  — Далеко-далеко на юге
  — Чебурашка идёт в школу
  — Великое закрытие
  — Чудеса техники
  — Чудо-замок
 2000 — Чего на свете нету
  — Дора-дора-помидора
  — Чебурашка

Музыка к художественным фильмам
  — Анискин и Фантомас
 1974 — Финист — Ясный Сокол
  — Охотник за браконьерами
  — Пока бьют часы
 1976 — По секрету всему свету
 1976 — Весенний призыв
 1976 — Шаги истории (документальный)
  — И снова Анискин
 1978 — Школьный вальс
 1978 — Расписание на послезавтра
  — Завтрак на траве
 1979 — Удивительные приключения Дениса Кораблёва
  — 4:0 в пользу Танечки
  — Утро без отметок
  — Дайте нам мужчин!
 1985 — Внимание! Всем постам…
  — Зловредное воскресенье
  — Анна Герман. Тайна белого ангела

Актёр

Награды и звания 

Государственные награды:
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1978)
 Медаль «За трудовую доблесть» (14 ноября 1980) — за большую работу по подготовке и проведению Игр XXII Олимпиады
 Премия Ленинского комсомола (1980) — за песни для детей
 Государственная премия СССР (1981) — за песни последних лет для детей и юношества
 Народный артист РСФСР (1986)
 орден Дружбы (28 декабря 1995) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 орден Почёта (11 октября 2001) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (12 декабря 2005) — за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность
 
Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 Серебряная медаль Германо-советской дружбы (1971)
 Многократный лауреат телефестиваля «Песня года» (с 1971 года)
 Золотая медаль Германо-советской дружбы (1972)
 Золотая медаль Польско-советской дружбы (1973)
 Нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой» (Польша, 1974)
 нагрудный знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле» (1975)
 Лауреат «Премии искусства» (ГДР, 1976)
 Приз имени И. О. Дунаевского от телефестиваля «Песня года» (1998)
 Благодарность президента Российской Федерации (12 декабря 2010) — за большой вклад в   развитие отечественной культуры и многолетнюю творческую деятельность
 Лауреат ряда отечественных и международных конкурсов песен

Память 

 «Владимир Шаинский. „Прилетит вдруг волшебник…“» («Первый канал», 2010)
 «„Раскрывая тайны. Звёзды“: Владимир Шаинский» («Москва 24», 2015)
 «Владимир Шаинский. „Легенды музыки“» («Звезда», 2018)
 «„Песни нашего кино“: вечная молодость Владимира Шаинского» («Москва 24», 2019)
 «Владимир Шаинский. „Последний день“» («Звезда», 2020)
 «Владимир Шаинский. „Песня — шлягер, если её поют гуляки“» («Мир», 2020)

Примечания

Ссылки 

 
 Владимир Шаинский
 
 

Связисты Великой Отечественной войны
Награждённые медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Выпускники Московской консерватории
Выпускники Бакинской консерватории
Члены «Единой России»
Русские эмигранты четвёртой волны в Израиле
Иммигрировавшие в США из Израиля
Члены Союза композиторов СССР
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза кинематографистов России
Долгожители России
Умершие от рака мочевого пузыря